Sybil (‘sibila’ en idioma inglés) puede referirse a varias personas y obras:

 Sybil (1845), personaje ficticio de la novela de Benjamín Disraeli Sybil, or The Two Nations (1845)
 Sybil Vane, personaje ficticio de la novela escrita por el escritor irlandés Oscar Wilde,  El retrato de Dorian Gray (1890).
 Sybil Dorsett, seudónimo de Shirley Ardell Mason, una mujer con personalidades múltiples cuya historia fue ficcionada en:
 Sybil (1973), superventas escrito por la periodista estadounidense Flora Rheta Schreiber.
 Sybil (1976), película estadounidense basada en el superventas y protagonizada por Sally Fields.
 Sybil (2007), película estadounidense basada en el superventas y protagonizada por Jessica Lange.
 ''Sybil in her own words: the untold story of Shirley Mason, her multiple personalities and paintings (2011), libro escrito por Patrick Suraci, PhD (ISBN: 978-0-615-44600-4).
 Sybil A (1994), actriz porno ucraniana.
 Sybil Leek (1917-1982), astróloga británica.
 Cybill Shepherd (1950–), actriz estadounidense.
 Sybill Trelawney, personaje de la serie Harry Potter, profesor de Adivinación en la escuela Hogwarts.
 Lady Sybil Ramkin, personaje de la serie Mundodisco, del escritor británico Terry Pratchett.
 Sybil (1952), novela escrita por Louis Auchincloss (1917-2010).

de:Sibylle (Vorname)
en:Sybil
et:Sibylla (eesnimi)
hu:Szibilla
pl:Sybilla
pt:Sybil